Ю́рий Алекса́ндрович Ники́тин () — советский и российский писатель. Работает в жанрах научной фантастики, исторического романа, славянского фэнтези.

По мнению литературоведа С. И. Чупринина, Никитин с его серией романов «Трое из Леса» является одним из основателей славянского фэнтези. Ряд произведений писателя воспроизводит идеи славянского неоязычества.

Биография 

Родился в 1939 году в Харькове. Отец ушёл в 1941 году на фронт добровольцем и погиб на войне, после чего мать повторно замуж не выходила. Дед был известным у себя на родине мастером, умелым плотником, столяром и сапожником. Раннее детство провёл в харьковском рабочем пригороде Журавлёвка.

По окончании школы, уехал на Крайний Север, где работал на лесоразработках. Был чокеровщиком, плотогоном. Работал в геологоразведке: Сихотэ-Алинь, Уссурийский край, Дальний Восток, Приморье. В 1964 году вернулся на Украину, начал работать литейщиком на заводе. Занялся спортом, получил звание мастера спорта по гребле на каноэ, несколько первых разрядов, в том числе по лёгкой атлетике, боксу и самбо. Участвовал в создании и работе клубов любителей фантастики. Учился играть на скрипке. Работал художником.

В то же время начал писать и публиковать фантастические рассказы. Первая опубликованная книга — сборник фантастических рассказов «Человек, изменивший мир». За книгу «Огнепоклонники» (о работе литейщиков) получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР, а в 1979 году после издания книги «Шпага Александра Засядько» («Золотая шпага») был подвергнут гонениям и около семи лет не участвовал в литературной жизни.

После окончания Высших литературных курсов в Литинституте в 1981 году вернулся в Харьков, спустя несколько лет перебрался в Москву. Некоторое время работал главным редактором издательства «Отечество». В начале 1990-х годов с Лилией Шишикиной организовал издательство «Змей Горыныч» («Равлик»), которое занималось изданием сначала зарубежной фантастики, а затем перешло почти исключительно на издание книг самого Юрия Никитина. В настоящее время оно не функционирует, а книги выходят в издательствах «Центрполиграф» и «Эксмо».

Всего Никитин выпустил более 60 книг. Общий тираж сравним с публикациями популярных писателей, таких как Василий Головачёв и Сергей Лукьяненко.

Никитин принципиально долгое время не давал интервью, но некоторые недобросовестные сайты фабриковали интервью собственноручно. Однако в 2007 году в интернете было опубликовано его первое, лично подтверждённое интервью.

Гай Юлий Орловский — литературный псевдоним Юрия Никитина, хотя вплоть до издания 47-го тома похождений сэра Ричарда Длинные Руки интрига сохранялась. Похожесть стилистики, оборотов речи и идей, продвигаемых в их романах, а также наличие Гая Юлия в качестве псевдонима героя одного из рассказов Никитина — всё это наводило на закономерную мысль о тождестве Никитина и Орловского. Версия поддерживалась некоторыми литературными сайтами. 29 марта 2014 года на фестивале фантастики «РОСКОН» Юрий Никитин снял шлем и признал, что он и есть Гай Юлий Орловский.

Никитин почитается некоторыми московскими неоязычниками как учитель в писательском ремесле. В 2001 году писатель присутствовал на их празднике.

Творчество 

Помимо жанра научной фантастики Никитин выступил в жанре острополитического триллера (цикл «Русские идут»), философского, психологического и социального романа («Странные романы»), классического исторического сочинения («Историческая серия»), эпического и героического фэнтези («Троецарствие», «Трое из леса»), в лучших традициях советской, в том числе детской, фантастики («Мегамир») и многих других жанрах.

Никитин известен как один из первых авторов, пишущих в жанре славянское фэнтези. Наиболее ранние из популярных произведений Никитина — первые книги в этом жанре из цикла «Трое из Леса». В основе сюжета жизнь невров, по мнению автора, далёких предков восточных славян, а также их соседей скифов, киммерийцев и др. В 1999 году написал роман «Фарамунд», посвящённый жизни и приключениям полулегендарного прародителя франкских королей из династии Меровингов в эпоху великого переселения народов.

В цикле «Странные романы» имеется трансгуманистический подцикл, состоящий из книг «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «Проходящий сквозь стены», «Я — сингуляр», «Сингомэйкеры» и «2024-й». В «Странных романах» Никитин поднимает такие вопросы как изменение общества под влиянием новых технологий, изменение общественной морали и нравственности («Имаго», «Имортист»), место человека в будущем, возможность и перспективы бессмертия («Трансчеловек»), информационные войны («Великий маг»).

Также им были написаны автобиографические книги «Мне — 65» и «Мне — 75» и учебное пособие «Как стать писателем».

Никитин избегает использования знака препинания «точка с запятой», считая его «пережитком позапрошлого века».

Историк В. А. Шнирельман характеризует Никитина как бывшего
диссидента русской националистической ориентации. Никитин в художественной форме воспроизводит идеи славянского неоязычества. Книги Никитина стали частью субкультуры неоязычества. По мнению , для Никитина предпочтительнее вариант, когда источники дают минимум информации, не ограничивая фантазию автора, например, он выстраивает собственные мифы о славянских божествах в романе «Артания».

В произведениях первой половины 1990-х годов Никитин изображает русичей потомками скифов, которые, по автору, широко расселялись от Передней Азии до Западной Европы и передали местным народам свои культурные достижения и своих богов. Финикийцы названы «чистейшими русами», создавшими древнейшую в мире письменность. Хананеи также отождествляются с русскими племенами, и Левант показан исконно русской территорией.

В произведениях показано, что русское языческое духовное наследие по всем пунктам превосходит убогие западные и христианские моральные ценности. Русское язычество представлено фундаментом, на основе которого возникли все более поздние религии, включая мировые. Изображая славянское язычество, автор заимстововал различные элементы из Ветхого Завета и из христианства. Так, волхва называют «Святой Отец». В представлении язычества Никитин сближается с позицией газеты «Родные просторы», изображая его как атеизм. Так, один из персонажей русич Олега говорит: «Мой бог — разум, знание… Мой мир вообще без богов».

Никитин писал о «жидомасонском заговоре», который своими корнями уходит к началу времён и ставит целью установить власть избранных Мудрецов над миром. Иудейский бог изображён жаждущим кровавые человеческие жертвы и стремящимся к уничтожению славян, и иудеи приносят ему в жертву славян. Происходит мировая борьба сил света и сил тьмы, представленных славянами и иудеями соответственно.

Христианство уничтожило исконную веру предков, её волхвов и древнюю славянскую письменность. Автор повторяет неоязыческую мифологему, что князь Владимир Святославич, выполняя заказ «жидомасонов», оплёл Русь христианской сетью и превратил русичей в рабов. Одним из героев романов является русич Вещий Олег, волхв, который сохранил верность язычеству, несмотря на установление христианства. Никитин противопоставляет культуру и цивилизацию как высшее и низшее и связывает первую с благородным язычеством, а вторую с Сатаной и «жидомасонами». Главными врагами Олега выступают «жидомасоны», служащие разрушительной идее прогресса, цивилизации и для которых свободолюбивый «неуправляемый» славянский народ является высшей опасностью и поэтому должен исчезнуть. В то же время христианство изображается как младший брат язычества, молодой и невежественный, и Олег действует в союзе с христианами.

Со второй половины 1990-х трактовка прошлого в произведениях автора несколько меняется. Никитин смягчил позицию в отношении евреев и христианства, а со стороны героев произведений нередко появляется критика язычества. Сохраняется отождествление скифов и славян и идеи скифской или славянской принадлежности различных перснажей и исторических деятелей древней истории (Ахиллес, Атилла и др.). Никитин пишет о русах как первом народе на земле, и об «арийских» предках. «Ветвь русов» осела в Палестине и построила древнейшие местные города. Звучат созданные одним из основателей русского неоязычества Валерием Емельяновым или производные от них «подлинные русские» названия мест в Палестине: «Еруслан» (Иерусалим), «Сиян-гора» (гора Сион). Утверждается, что Назарет является исконным «славянским городом», а, следовательно Иисус был славянином. Одним из ориентиров в истории для писателя служит «Велесова книга», откуда он заимствует идеи о славянах — «внуках Даждьбога», их кочевом образе жизни в бескрайних степях и их древней книжной культуре. Однако он отказывается от идеи «Велесовой книги», что древние славяне не знали человеческих жертвоприношений.

Славянское язычество, согласно писателю, учит силе и мужеству, тогда как христианство — покорности. В то же время автор пишет, что христианство делает мир единым, «убирает стены между народами», а проблему христианизации Руси начинает связывать с деятельностью византийцев, снимая вопрос о евреях. Однако повторяется стереотип, что иудеи якобы не считают другие народы людьми, и поведение с ними может быть свободным от моральных норм, потому что они «гои, недочеловеки». Евреи изображаются противоположностью «скифо-славян»-русов, наделяя первых негативными качествами, а вторых — позитивными. Русы это юный народ (что противоречит другой мысли автора о происхождении от них всех прочих), за которым будущее, тогда как иудеи — древний народ, который стоит на краю могилы. Эти два народа настолько различны, что обречены на вечную борьбу. Древние евреи силой захватили Палестину и жестоко уничтожили русов-хананеев, за что они должны, согласно древнему пророчеству, понести наказание от русов и быть полностью уничтожены. Тем не менее автор находит выход из этой ситуации в решении, что оба народа должны слиться в единый народ.

Князь Владимир насильственно крестит киевлян и превращает русичей в «народ рабов». Уходящие волхвы принимают решение исподволь внедрить в новую веру свои обряды и обычаи. Сами они уходят в глушь готовить народ к языческому возрождению в далеком будущем.

Авторские неологизмы 

 Байма (производн. байм, баймер, баймить, баймерство) — компьютерная игра. Неологизм впервые появился в романе «Баймер», позднее используется и в других книгах цикла «Странные романы», а также в книге «Ответ (Баймер)» Сергея Садова. Основная цель — заменить слова «игра» («гэйм», «гэймер» и т. п.) в отношении данной индустрии по следующим причинам:
 Необходимость борьбы с предрассудками в отношении компьютерных игр.
 Для поднятия престижа компьютерных игр.
 В вышедшей позднее книге «Творцы миров» даётся следующее толкование:
Байма (производн. баймить) — большая игра нового поколения, чаще применяется к ММОРПГ.

 Эйнастия — термин, употреблявшийся в ряде произведений Юрия Никитина. Вопрос о значении этого слова является одним из наиболее популярных среди поклонников творчества Никитина, что стало источником многочисленных шуток и анекдотов. Сам писатель на прямо заданные вопросы об эйнастии категорически отмалчивается.
 Фрагмент анекдота из предисловия к книге «Башня-2» (серия «Трое из Леса»):
Вещего Олега спросили про эйнастию.— Опять двадцать пять! — возмутился он. — Сколько можно повторять одно и то же! Просто когда одна храмовая девка спросила у прихожан, кто её хочет, и те подняли руки, я сдуру крикнул: «Эй, Настя, и я!»…
 Версии возможного значения:
 Очищение через ещё больший грех.
 Определение из раздела вторичного хаоса, подраздел случайно управляемых воздействий малого порядка, со случайно периодической структурой. Это явление — где один или несколько элементов доминирующего сообщества (биологического или иного), деформируют явления природы, физические законы а также деформируют социальные, этические и прочие явления внутри собственного и других сообществ, исходя из собственных логических, этических, психических предпочтений, не ставя при этом какого-то конечного результата или цели. Например:
 Что-то зажралась эта Америка, не плохо было бы, чтоб их там встряхнуло… Ураган там или тайфун… Не, лучше, чтобы террористы какие-нибудь и чтоб туда, где у них центр власти… Было бы зашибись!

 Юсовцы (произв. от ) — первоначальным назначением термина было, видимо, выделение из населения США, Северной Америки или всего мира группы людей, против которой и направлена агитация в его книгах. Отличительные признаки этой группы:
 приверженность «общечеловеческим ценностям»;
 наплевательское отношение ко всем, кроме себя;
 жизненные принципы: «Своя шкура дороже», «Не будь героем» и т. д.

Библиография 

 Цикл «Гиперборея»
 Цикл «Зубы настежь»
 Цикл «Княжеский пир»
 Цикл «Мегамир»
 Цикл «Русские идут»
 Цикл «Странные романы»
 Цикл «Трое из Леса»
 Цикл «Троецарствие»
 В цикл В. Д. Романовским (Техасцем) также написан роман «Троецарствие: Год Мамонта» (ЭКСМО, Москва, 2005)

Произведения по мотивам сочинений Никитина 
Музыка
 Пауэр-метал-группа Арда выпустила песню «Мрак» на мини-альбоме «Экзорцист», написанную по мотивам одноимённой книги из цикла «Трое из Леса».
 Фолк-группа «Дорога Водана» включила в некоторые из своих альбомов 2006—2008 гг. целый ряд песен, восходящих к героям и сюжетам цикла «Трое из Леса»: «Песня Мрака», «Песня Даны», «Вещий Олег», «Корчма», «Ты вспомни обо мне» (Песня Таргитая).

Компьютерные игры
 По книгам Юрия Александровича создана браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра «Троецарствие».

Примечания

Литература 
 Афанасьева Е. В. Эволюция сказочного героя в романе Ю. Никитина «Трое из леса» [Текст] / Е. В. Афанасьева // Новейшая русская литература рубежа XX—XXI веков: итоги и перспективы: Сб. научных статей по матер. Междунар. науч. конф., — СПб., 2007. — С. 196—201.

Ссылки 

 Корчма — официальный сайт Юрия Никитина.
 Юрий Никитин на сайте Трансчеловек.com 
 
 Вопросы Юрию Никитину — список часто задаваемых Юрию Никитину вопросов с ответами.
 Библиография Юрия Никитина
 Мой друг Юрий Никитин (Ирина Глебова)

Писатели Москвы
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Писатели славянского фэнтези
Писатели СССР
Писатели фэнтези России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Трансгуманисты России
Персоналии:Славянское неоязычество
Персоналии:Неоязычество в России
Персоналии:Антисемитизм в Российской Федерации
Велесова книга